

Мурзинка — село, Горноуральський міський округ, Свердловська область
 Мурзинка — селище, Краснощоковський район, Алтайський край
 Мурзинка — селище, Новоуральський міський округ, Свердловська область
 Мурзинка — присілок, Середньоуральський міський округ, Свердловська область